13 (getal) in Romeinse cijfers
 Het jaar 13 van de gangbare jaartelling
 Het jaar XIII van de Franse republikeinse kalender
 XIII (stripreeks), een Belgische stripreeks
XIII (computerspel), een computerspel van Ubisoft naar de stripreeks
XIII: The Conspiracy, een Canadees-Franse miniserie naar de stripreeks
 XIII (film) Nederlandse film